Jiaotong-Universität bezeichnet verschiedene chinesische Universitäten in:

Peking 北京交通大学
Hsinchu (Taiwan), National Chiao Tung University 国立交通大学
 Jiaotong-Universität, nun aufgesplittet in
 Jiaotong-Universität Shanghai (上海交通大学)
 Jiaotong-Universität Xi’an (西安交通大学)
Xinan 西南交通大学

sowie
Dalian 大连交通大学
Huabei 华东交通大学
Chongqing 重庆交通大学
Lanzhou 兰州交通大学